Иосиф Павлович Гобечия (, ) — грузинский политик, член Учредительного собрания Республики Грузия.

Биография 
Окончил Кутаисскую классическую гимназию. 

Продолжил учёбу в Императорском Новороссийском университете в Одессе, после беспорядков 1901 года был арестован за участие в антиправительственных выступлениях и выслан в административном порядке в Грузию. В том же году был снова арестован за протестные выступления в связи со 100-летием присоединения Грузии к России и выслан в Одессу. Учёба в университете ему была запрещена. Иосиф вошёл в состав Руководящего комитета студенческого движения, организованного Всеволодом Лебединцевым, в 1904 году весь состав комитета был арестован. После года лишения свободы Гобечия вернулся в Тифлис и стал активно участвовать в работе социал-революционной партии.

В 1905 году Гобечия сформировал боевую группу из социал-революционеров, которая осуществила террористические акты в отношении руководителя карательных операций генерала Максуда Алиханова-Аварского в Кутаиси, Мазари Кегамова в Озургети и начальника полиции Мартинова в Тифлисе.

Уехал в Одессу, жил там по подложным документам. С помощью ректора Новороссийского университета Василия Петриашвили ему удалось возобновить учёбу на 4-м курсе, и в 1908 году он окончил университет, получив диплом на настоящую фамилию, проживая в Одессе нелегально под чужой фамилией.

В 1909—1911 жил и работал в Баку, читал лекции в Народном университете. Вместе со своим братом Владимиром Гобечиа и Гига Джугели участвовал в издании партийного органа на грузинском языке — «Марзвали». Из-за преследования жандармерией был вынужден бежать за границу. При содействии известного астронома Фламариона год работал в Парижской обсерватории. Окончил Политехнический институт Гренобля по специальности электротехника и устроился на работу по специальности.

После февральской революции 1917 года вернулся в Петроград, где глава временного правительства Александр Керенский отправил его в качестве комиссара на Кавказский фронт. Член ЦК Партии социалистов-революционеров Грузии.

26 мая 1918 года подписал Декларацию независимости Демократической Республики Грузия. 12 марта 1919 года был избран членом Учредительного собрания Республики Грузия в списке Социал-революционной партии Грузии, член Военной комиссии.

В 1921 году, после советизации Грузии, он остался в стране и вместе с другими партийными лидерами пытался достичь компромисса с властями. В начале 1922 года, на фоне переговоров, в Грузии начал формироваться общий фронт для борьбы с большевистским режимом, в грузинской эсеровской партии произошёл раскол; 20 марта 1922 года на своём третьем съезде в Тифлисе сторонники «левого крыла» исключили Иосифа Гобечия, Ивана Лорткипанидзе и Илью Нуцубидзе из партии. Был избран новый Центральный Комитет, в состав которого вошли Лев Шенгелая и Иван Гобечия. Со своей стороны, другая часть партии («правое крыло»), возникшая в результате раскола, объявила о полном прекращении сотрудничества с Львом Шенгелая, Иваном Гобечии и их сторонниками. 

Весной 1922 года Иосиф Гобечия стал представителем грузинских правых эсеров в образованном комитете за независимость Грузии. После своего создания комитет направил Иосифа Гобечию в качестве своего секретного представителя в Межпартийный комитет за рубежом.

В последующие годы он активно участвовал в политической и социальной жизни эмиграции; Публиковался в иммигрантской прессе.

Литература 
 ენციკლოპედია «საქართველო», ტ. 2, გვ. 53-54, თბ., 2012 წელი.
 ირაკლი ხვადაგიანი. საქართველოს დამფუძნებელი კრება 1919. საბჭოთა წარსულის კვლევის ლაბორატორია. თბილისი, 2016, გვ. 200.

Примечания

Ссылки 
გობეჩია იოსებ პავლეს ძე

გობეჩია იოსებ პავლეს ძე

საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკა (1918—1921)

Выпускники Кутаисской гимназии
Члены Учредительного собрания Грузии